Знак резервиста Национальной народной армии () — ведомственная награда в ГДР для резервистов ННА.

История 

Резервный знак Национальной народной армии (ННА) учреждён начальником Центрального штаба 5 ноября 1965. Вручался всем военнослужащим ННА, которые оставляли свою действительную службу и зачислялись в резерв. Это также способствовало чувству единения ушедших солдат. Первые награждения состоялись по случаю 10-летия ННА — 1 марта 1966.

Степени 
 на бронзовом уровне: от 18 месяцев до 2 лет службы;
 на серебряном уровне: до 10 лет, но не менее 2 лет службы;
 на золотом уровне: для более 10 лет службы.

Источники 
 Klaus Feder, Jürgen Wagner, Ralf Swoboda: Militärische Abzeichen der Deutschen Demokratischen Republik. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988, ISBN 3-327-00523-0, S. 50–51.

 
Награды ГДР